Cult of Static е шести и последен студиен албум на индъстриъл метъл групата Static-X, който е издаден на 17 март 2009 г. от Reprise. Песента Lunatic преди албума е включена в саундтрака на филма Наказателят: Военна зона и включва китарно соло на фронтмена на Megadeth – Дейв Мъстейн.

Състав 
 Уейн Статик – вокали, китара, клавиши
 Коичи Фукуда – китара
 Тони Кампос – бас
 Ник Оширо – барабани

Допълнителен персонал 
 Марк Джеймсън – клавиши

Песни

Позиции в класациите

Албум

Външни препратки 
 Официален сайт

Бележки 

Албуми на Статик Екс
Музикални албуми от 2009 година